Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2002/2003.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 5e plaats met 56 punten. Club Brugge werd kampioen met 79 punten.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/8e finale uitgeschakeld door STVV na het nemen van strafschoppen.

Spelerskern

Transfers

Zomer

Winter

Technische staf

Wedstrijden

Jupiler Pro League

Wegens het faillissement en aansluitend forfait van Lommel SK later in het seizoen, werden alle reeds gespeelde wedstrijden van Lommel SK geschrapt.

SK Beveren bracht in de 61e minuut de niet-speelgerechtigde speler Dimitrios Morales in. De einduitslag werd omgezet in een 5-0 forfaitoverwinning voor Lierse.

Wegens het faillissement en aansluitend forfait van Lommel SK later in het seizoen, werden alle reeds gespeelde wedstrijden van Lommel SK geschrapt.

Beker van België

Topschutters 

In onderstaande tabel zijn de beide wedstrijden tegen Lommel SK en de thuiswedstrijd tegen SK Beveren opgenomen.  Officieel werden de wedstrijden tegen Lommel SK geschrapt en deze tegen SK beveren omgezet in een forfaitoverwinning.

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2002/03